Pøbel (fra latin populus via fransk peuple) er den lavest stående del af en befolkning, folkets bærme, rak.  

Ordet bruges om underklassen; i det antikke Rom - med mange forbehold - om "plebejerne"  i modsætning til aristokratiet patriciere. 

Ochlokrati eller pøbelvælde er et samfund, hvor de i social, økonomisk og intellektuel henseende laveste klasser har tilrevet sig magten. "Gadens parlament" er et andet udtryk.

Eksterne henvisninger 

Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udgave, Bind XIX, s. 768; opslag: Pøbel
 

Nedsættende udtryk
Ord og vendinger